Il doppio del Heineken Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jeff Coetzee e Rogier Wassen erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.
Coetzee ha fatto coppia con Jaroslav Levinský, ma ha perso in semifinale contro Xavier Malisse e Jürgen Melzer.
Wassen ha fatto coppia con Christopher Kas, ma ha perso al 1º turno contro Jeff Coetzee e Jaroslav Levinský.

Luis Horna e Juan Mónaco hanno vinto in finale 6–4, 3–6, 10–7, contro Xavier Malisse e Jürgen Melzer.

Teste di serie 

  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (ritirato a causa di un infortunio a Llodra)
  Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)

 Jordan Kerr /  Todd Perry (primo turno)
 Christopher Kas /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2008
ATP Tour 2008